Попасное — название населённых пунктов:

Россия 
 Попасное — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Попасное — хутор в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Попасное — село в Калачеевском районе Воронежской области.
 Попасное — село в Кантемировском районе Воронежской области.
 Попасное — хутор в Лискинском районе Воронежской области.

Украина 
 Попасное — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Попасное — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Попасное — село в Белокуракинском районе Луганской области.
 Попасное — село в Новоайдарском районе Луганской области.
 Попасное — село в Изюмском районе Харьковской области.